Donnini – frazione di Reggello
 Piero Donnini – politico italiano
 Girolamo Donnini – pittore italiano

Pagine correlate 
Donnino
Donini